Malea puede referirse a:

 El cabo Malea, un accidente geográfico situado en el Peloponeso, en Grecia.
 Malea, una antigua ciudad griega de Tesalia.
 Malea, una antigua ciudad griega de Arcadia.
 Malea, un género de plantas de la familia Ericaceae.
 Malea, un género de moluscos.